Die Communauté de communes du Pays du Coquelicot ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 26. Dezember 2001 gegründet und umfasst aktuell 65 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Albert.

Historische Entwicklung 
Am 1. Januar 2013 sind fünf Gemeinden dem Verband beigetreten, davon vier bisher der Communauté de communes du Canton de Combles angehörende.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Mametz und Carnoy in die Commune nouvelle Carnoy-Mametz auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 65.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays du Coquelicot
Gegründet 2001